Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Jan Kodeš 4–6, 6–1, 7–5, 6–2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1972